Uchoa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uchoa (ort), São Paulo, 
 Uchoa (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar